Уједињени Раднички Савез
Уједињени раднички синдикати
Уједињени региони Србије, политичка странка, раније коалиција.
Унија Рома Србије, српска политичка партија националне мањине Рома.